Стадион Ныннадо имени Первого мая () — многофункциональный стадион, расположенный на небольшом песчаном острове Ныннадо в Пхеньяне (КНДР). Является  общей площадью 207 000 м², рассчитан на 114 000 зрителей. Находящийся в Праге Страговский стадион, имеющий нестандартные размеры и рассчитанный на 220 000 зрителей, в настоящий момент в качестве стадиона не используется, являясь тренировочной базой.

Описание 
Построен в 1989 году для проведения XIII фестиваля молодёжи и студентов. В настоящее время арена используется для проведения домашних футбольных матчей сборной КНДР, некоторых легкоатлетических соревнований, но основное её назначение — массовые мероприятия, на подобии фестиваля «Ариран». На стадионе может разместиться 114 000 человек, что делает его крупнейшим стадионом по вместительности в мире. Все места сидячие и индивидуальные .

Название стадиона происходит от острова Ныннадо на реке Тэдонган, на котором он находится, и Международного дня солидарности трудящихся — 1 Мая. Особенностью конструкции Стадиона Первого мая являются шестнадцать арок, образующих кольцо, из-за этого стадион по форме напоминает цветок магнолии. Лепесткообразная крыша накрывает трибуны и восьмиэтажное здание стадиона. Самая высокая часть крыши возвышается на 60 метров над землёй.

Ежегодно, начиная с 2002 года, с августа по октябрь на стадионе проводятся массовые музыкально-гимнастические представления, прославляющие идею Чучхе, борьбу народа и армии за создание «могучей и процветающей державы» и объединение Кореи. Количество участников может достигать полутора сотен тысяч человек, при этом используется огромное множество ярких и массивных декораций, превращающих спортивную арену в сплошную сцену. Представление в августе 2007 года вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое массовое шоу в истории.

Стадион имеет различные помещения для подготовки спортсменов, тренажёрные залы, бассейны, кухню, ресторан, современную двухсотметровую дорожку. На стадионе имеется 80 выходов.

28 и 29 апреля 1995 года на арене проходило крупное PPV-шоу из восьми профессиональных поединков рестлеров. В Северной Америке это событие показали лишь 4 августа 1995 года. За два дня это мероприятие посетило 340 000 человек.

В октябре 2000 года стадион посетила Госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Страница стадиона на сайте WorldStadiums.com 

Стадионы, построенные в 1989 году
1989 год в КНДР
Футбольные стадионы
Стадионы Пхеньяна